Златники-Годковице () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Прага-запад. Площадь общины составляет 7,65 км². Население — 1149 чел. (2010).

История 
Златники и Годковице первоначально возникли как отдельные поселения. Первое письменное упоминание о Златниках относится к 1300 году, о Годковице — к 1314 году. Первыми известными владельцами сёл Златники и Годковице были братья Детрших и Конрад из богатого пражского рода Вельфловичей, которые возвели в Златниках крепость, которая в 1314 году была продана за 20 гривен серебра первому наследственному рихтаржу Оту, устроившему в крепости свою резиденцию.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края